LWP Cmg steht für
LWP Cmg (Pressburg)
LWP Cmg (Wien)